Henri „Magic“ Marcoux (* 5. Dezember 1965 in Saint-Jérôme, Québec) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der unter anderem für den EV Landshut und die Frankfurt Lions in der Deutschen Eishockey Liga spielte.

Karriere 
Der 1,73 m große Flügelstürmer begann seine Profikarriere bei den Verdun Junior Canadiens in der kanadischen Top-Juniorenliga QMJHL, wechselte dann jedoch ungedraftet zum EHC Essen-West in die drittklassige deutsche Eishockey-Oberliga. Über die Ligakonkurrenten Dinslaken Kobras und EHC Wesel gelangte der Linksschütze schließlich 1990 zum Heilbronner EC, wo er schnell zum Führungsspieler und Publikumsliebling mit dem Beinamen „Magic“ aufstieg. 

Nach drei erfolgreichen Jahren in Heilbronn unterschrieb der Kanadier zur Saison 1993/94 einen Vertrag beim Bundesligisten EV Landshut, mit denen er im Jahr darauf auch in der neu gegründeten Profiklasse DEL antrat. Nach einem einjährigen Engagement bei den Frankfurt Lions wechselte Marcoux schließlich 1998 zurück in die zweite Liga, wo er in den folgenden zwei Jahren für die inzwischen in „Moskitos“ umbenannten Essener sowie für seinen weiteren Ex-Klub Heilbronner EC auflief. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in der Oberliga kehrte Marcoux noch einmal in die zweite Bundesliga zurück, wo er eine Saison lang für den EV Duisburg auf dem Eis stand. Seitdem spielte der Kanadier für verschiedene Teams in tiefklassigen deutschen Ligen.

Karrierestatistik 

1) inklusive „Bundesliga“ 1998/99

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (Junior de Verdun)
Eishockeyspieler (Canadien junior de Verdun)
Eishockeyspieler (EV Landshut)
Eishockeyspieler (Frankfurt Lions)
Eishockeyspieler (Moskitos Essen)
Kanadier
Geboren 1965
Mann